

Profil 

Dans le langage courant, le profil est une vue de côté.
 En sculpture ou peinture, un profil perdu est une représentation d'une personne de dos, avec le visage légèrement tourné sur le côté, cachant ainsi son profil, un « profil de médaille » fait allusion à un visage aux traits réguliers comme sur les pièces de monnaie.

 Au sens figuré, le profil désigne les traits caractéristiques d'une personne (en particulier psychologiques) ou d'une chose :
 En psychologie, la notion de profil est utilisée pour décrire les caractéristiques du comportement d'une personne et ses motivations, c'est le domaine de l'analyse comportementale et du profilage criminel. 
 En finance, on parle aussi du profil boursier d'une action, du profil d'un emprunteur (évaluation des risques-clients)...
 En conception routière, le profil en travers et en long d'une route est représenté par une coupe perpendiculaire à l’axe de la voie et une coupe verticale suivant son axe longitudinal.
 En informatique,
 La notion de profil désigne généralement les données de modélisation d'une entité, par exemple un profil utilisateur.
 En modélisation UML, un profil UML représente une déclinaison, une spécialisation d'UML dans un domaine particulier (par ex en temps réel, en EAI, etc.)
 En mécanique des fluides, aéro et hydrodynamique, un profil désigne une section parallèle à l'écoulement d'une surface portante.
 En menuiserie, un profil est une moulure qui se situe sur l'arrête intérieure des montants et traverses d'un ensemble.
 En agronomie et pédologie, le profil de sol est l'ensemble des couches repérables et distinctes d'un sol.
 En transport, le profil d'une infrastructure de transport (en particulier d'une ligne de chemin de fer) désigne les déclivités rencontrées tout au long de la ligne ; on dit qu'une infrastructure a un profil difficile si les déclivités sont fortes, un profil favorable si les déclivités sont faibles. Si les lignes les plus importantes ont généralement un profil très favorable (les déclivités dépassent rarement les 5 à 8‰), les lignes de montagne et/ou secondaires ont souvent un profil difficile. Les lignes à grande vitesse françaises ont paradoxalement des profils difficiles (35‰ sur la LGV Sud-Est), permis par le fait qu'elles ne transportent que des voyageurs.
 Dans les sports d’opposition, le profil de l'adversaire est l’ensemble des données sur les caractéristiques, les actions et les manières de faire propre d’un athlète (activités offensives et défensives,  aptitudes,  façon de combattre, morphologie, tempérament, etc.)

Profil (nom) 
 Profil, un ancien groupe de musique français qui représenta la France au Concours Eurovision de la chanson 1980.
 Profil, collection d'ouvrages parascolaires des Éditions Hatier composée des séries Profil d'une œuvre, Histoire littéraire, Pratiques du Bac, Profil pratique, Profil Bac.
 Profil, nom d'un magazine d'actualité autrichien.
 Profil, compilation du groupe québécois Garolou, sortie en 1981.

Article connexe 
 Profilage

Homonymie de titre